Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 805 dans le monde.

 RS-805 au Brésil
 Interstate 805 aux États-Unis
 Route nationale 805 en France
 Route européenne 805 au Portugal